Ками́лла Клоде́ль (; 8 декабря 1864, Фер-ан-Тарденуа — 19 октября 1943) — французский скульптор и художница-график; старшая сестра поэта и дипломата Поля Клоделя, ученица и возлюбленная скульптора Огюста Родена.

Ранние годы 
Родилась в Фер-ан-Тарденуа на севере Франции, вторым ребёнком в мелкобуржуазной семье. Её отец Луи Проспер занимался торговыми и банковскими операциями. Мать Луиза Атанис Сесиль Серво была из семьи фермеров-католиков и священнослужителей.

Семья переехала в Вильнёв-сюр-Фер, когда Камилла была ещё ребёнком. Именно там, в 1868 году, родился младший брат Камиллы, Поль Клодель. Семья много раз переезжала, но летом возвращалась в Вильнёв-сюр-Фер. Строгий ландшафт этого региона оказал огромное влияние на детей.

В 1881 году мать Камиллы с детьми (её сёстрами и братом) перебралась в Монпарнас, округ Парижа, оставив отца, который, однако, помогал семье материально.

Творческий период 

Очарованная с детства камнем и глиной, повзрослев, Камилла поступает в академию Коларосси, где обучается у скульптора Альфреда Буше (в то время женщинам было запрещено поступать в школы изящных искусств). В 1882 году Камилла с другими девушками (Ёлкой Розен), в основном англичанками, арендует мастерскую.

Именно здесь она в 1883 году знакомится с Огюстом Роденом, который преподаёт скульптуру ей и её друзьям. Вскоре она начинает работать в мастерской Родена. Девушка становится для него источником вдохновения, его моделью, ученицей и любовницей. При этом Камилла никогда официально не жила с Роденом, который не хотел обрывать свои 20-летние отношения с Розой Бёре.

Хотя Камилла забеременела, детей от Родена она не имела — потеряла ребёнка в результате несчастного случая, что повергло её в глубочайшую депрессию. Семья Камиллы переживала за неё, особенно мать, которая никогда не одобряла стремления дочери к искусству. В результате Камилла покинула родной дом. В 1893 году произошёл разрыв с Роденом, хотя они продолжали встречаться вплоть до 1898 года.

С 1903 года она начинает выставлять свои работы (во Французском салоне искусств и в Осеннем салоне). Было бы огромным заблуждением считать, что Камилле помогла только лишь связь с Роденом. В сущности она была блестящим скульптором, достаточно самобытным и независимым. Известный критик Октав Мирбо сказал о ней: «Бунт против природы: женщина — гений!». В первые годы XX века у Клодель было множество покровителей, дилеров; её работы имели коммерческий успех — таким образом, у неё не было необходимости греться в лучах славы другого.

В её ранних работах заметно значительное влияние Родена, но, кроме того, они отмечены динамической композицией, мятущейся страстностью и, конечно, удивительной, будто льющейся плавностью линий. Скульптуры «Бронзовый Вальс» (1893) и «Эпоха Зрелости» (1900) — это мощная аллегория её разрыва с Роденом, а фигура «Умоляющая» — автопортрет Камиллы.

Её работы из оникса и маленькие бронзовые статуэтки («Волна», 1897) были сознательным отходом от её раннего «роденовского» периода, с утонченным и декоративным исполнением, отличным от «героического» чувства предыдущих работ.

Болезнь 
С 1905 года Камилла Клодель страдала нервно-психическими расстройствами. Она уничтожила почти все свои работы и, согласно некоторым предположениям, проявляла признаки паранойи. Ей был поставлен диагноз «шизофрения».

Сама Камилла обвинила Родена в том, что он украл у неё творческие решения.

После свадьбы брата, религиозного писателя Поля Клоделя, в 1906 году (он помогал ей материально) и его возвращения в Китай она проживала уединённо в своей мастерской.

Заключение 
Отец, всегда одобрявший выбор дочери, пытался помочь Камилле и поддерживал её морально и финансово. Когда он умер 2 марта 1913 года, Камилле о его смерти не сообщили.

10 марта 1913 года по инициативе брата она была помещена в психиатрическую больницу в городе Вилле-Эдвард в Нэйли-сюр-Марна. Обычно утверждается, что Камилла дала на это согласие, но дело в том, что документ о согласии на помещение в психиатрическую больницу был подписан только врачом и братом.

Некоторые историки полагают, что Поль Клодель, к тому же тоже художник, не выдержав пребывания в тени её славы, решил таким способом избавиться от сестры. Есть источники, согласно которым Камилла, хотя и имела психопатические вспышки, была в абсолютно ясном сознании, когда создавала свои скульптуры. Врачи пытались убедить её семью, в том числе и брата, что нужды держать Камиллу в больнице нет, но тем не менее они решили держать её там.

В 1914 году в связи с продвижением немецких войск пациенты Вилле-Эдвард были переведены в Энгъе. 7 сентября 1914 года Камилла вместе с другими пациентками была переведена в больницу Монтедеверже в шести километрах от Авиньона.

Больничная карточка из Монтедеверже датируется 22 сентября 1914 года; из неё следует, что пациентка страдает «от систематического расстройства сознания на основе ложных толкований и галлюцинаций».

В то же время в прессе обвиняют семью Камиллы в уничтожении гения скульптора. Мать запрещает ей получать почту от кого-либо, кроме брата.

Больничные сотрудники регулярно предлагают семье освободить Камиллу, но мать каждый раз отказывается. 1 июня 1920 года врач д-р Брюне направил письмо её матери, пытаясь вернуть Камиллу в семью. Ответа не последовало.

Поль Клодель посещал сестру раз в несколько лет, но упорно говорил о ней только в прошедшем времени. В 1929 году её посетила подруга юности Джесси Липскомб.

За все 30 лет, проведённые в клинике Монтедеверже, её ни разу не навестили ни мать, ни сёстры.

Камилла Клодель скончалась 19 октября 1943 года. Похоронена на кладбище Монтафет.

Образ в искусстве 

Существует мнение, что Камилла Клодель и Огюст Роден являются прототипами пьесы Генрика Ибсена «Когда мы, мёртвые, пробуждаемся» ().

В  году режиссёр Брюно Нюиттен снял художественный фильм о жизни скульптора и её сложных взаимоотношениях с Роденом (в главных ролях — Изабель Аджани, также выступившая сопродюсером ленты, и Жерар Депардьё). Фильм получил 5 премий «Сезар», в том числе как лучший фильм года, и имел две номинации на премию «Оскар» (в категориях «Лучшая актриса» и «Лучший фильм на иностранном языке»). За исполнение роли Камиллы Клодель Изабель Аджани получила приз Берлинского кинофестиваля.

В  году в Национальном балете Марселя французский хореограф Мари-Клод Пьетрагалла поставила балет «Сакунтала», вдохновившись скульптурой Камиллы Клодель (в том же году запись спектакля вышла на DVD). Также Клодель, наряду с Розой Бёре, является одной из главных героинь балета российского хореографа Бориса Эйфмана «Роден», премьера которого состоялась в  году.

В 2013 году режиссёр Брюно Дюмон снял фильм «Камилла Клодель, 1915». Главную роль сыграла Жюльет Бинош, премьера состоялась на Берлинском кинофестивале.

В 2017 году вышла биографическая драма «Роден», режиссёра Жака Дуайона, где роль Камиллы Клодель сыграла Изиа Ижлен.

Наследие 

В марте 2017 года в городе Ножан-сюр-Сен был открыт музей Камиллы Клодель, в котором выставлено около половины из девяноста сохранившихся работ художницы (статуи, эскизы и рисунки). В музее Родена в Париже есть отдельный зал, посвященный творчеству Клодель.

Ссылки 
 Анн Дельбе. Камилла Клодель, женщина. М.; АСТ, Фолио, 2001. ISBN 966-03-1340-3

Примечания 

Женщины-скульпторы Франции
Художницы Франции
Обучавшиеся в Академии Коларосси